Змагання з плавання на дистанції 200 метрів батерфляєм серед жінок на Олімпіаді 2012 року відбулись 31 липня і 1 серпня в Центрі водних видів спорту в Лондоні.

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Під час змагань встановлено такі рекорди:

Результати

Попередні запливи

Півфінали

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Примітки

Посилання 
NBC Olympics Coverage

200 метрів батерфляєм (жінки)